JMW steht als Abkürzung für:
 Jüdisches Museum Westfalen
 Jüdisches Museum Wien

Abkürzung